Op het toernooi van Wimbledon in 2017 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 5 tot en met 15 juli 2017.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelhoudsters Venus en Serena Williams kwamen hun titel niet verdedigen, wegens Serena's zwangerschap.

Het eerste reekshoofd, Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová, bereikte de tweede ronde. Daar moesten zij verstek laten gaan, wegens een knieblessure die Mattek-Sands had opgelopen tijdens de tweede ronde van het enkelspeltoernooi.

Het als tweede geplaatste Russische duo Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina won het toernooi. In de finale versloegen zij het als negende geplaatste koppel Chan Hao-ching en Monica Niculescu met tweemaal 6–0. Het was hun tiende gezamenlijke titel, meer bepaald hun derde grandslamtitel, na eerdere zeges op Roland Garros 2013 en het US Open 2014. Makarova had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Vesnina zeven.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Sania Mirza uit India – zij waren als 13e geplaatst en bereikten de derde ronde, waarin zij de duimen moesten leggen voor het derde reekshoofd, Chan Yung-jan en Martina Hingis. Haar landgenote Elise Mertens bereikte eveneens de derde ronde, samen met de Nederlandse Demi Schuurs.

Behalve Schuurs waren er nog twee Nederlandse deelneemsters. Lesley Kerkhove en Wit-Russin Lidzija Marozava hadden als lucky loser een plek in het hoofdtoernooi gekregen – daarin bereikten zij de tweede ronde. Voor Kiki Bertens en de Zweedse Johanna Larsson, als veertiende geplaatst, viel het doek al na hun eerste optreden.

Geplaatste teams 
De plaatsingslijst is gebaseerd op de WTA-ranglijst per 26 juni 2017.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2017